Die Lebensmitteltechnik verarbeitet Vorprodukte in industriellen Verfahren zu Lebensmitteln. Der Industriezweig ist ein Tätigkeitsbereich insbesondere für Berufe wie:

 Fachkraft für Lebensmitteltechnik (FaLet)
 Staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Lebensmitteltechnik (Lebensmitteltechniker)

Siehe auch:

 Lebensmittelherstellendes Gewerbe
 Lebensmittelwirtschaft
 Lebensmittelindustrie
 Lebensmitteltechnologie